В парному розряді жіночого тенісного турніру Belgian Open 1992,що проходив у рамках Туру WTA 1992, Манон Боллеграф і Кароліна Віс виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Брюховець і Петра Лангрова 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Манон Боллеграф /  Кароліна Віс (чемпіонки)
 Олена Брюховець /  Петра Лангрова (фінал)

 Ніколе Ягерман /  Андреа Темашварі (півфінал)
 Крістін Годрідж /  Нелле ван Лоттум (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Belgian Open (теніс)